Crawley, West Sussex, Anglaterra
 Crawley (districte)
 Crawley (Austràlia), Austràlia Occidental
 Crawley (Devon), Anglaterra
 Crawley (Hampshire), Anglaterra
 Crawley (Northumberland), Anglaterra
 Crawley (Oxfordshire), Anglaterra